Ницца – Алассио (, ) — шоссейная однодневная велогонка. C 1979 по 1989 год проводилась между Францией и Италией по маршруту Ницца – Алассио, с 1993 по 1996 год по маршруту Монте-Карло – Алассио, а в 1997 году проходила в окрестностях Алассио как Кубок Алассио.

Гонка проводилась в феврале и обычно использовалась гонщиками для подготовки к первой монументальной классике сезона Милан — Сан-Ремо.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Ницца – Алассио на Memoire-du-cyclisme
 Ницца – Алассио на FirstCycling
 
 
 
 

Велогонки в Италии
Велогонки во Франции